Streamline records est une société d'édition et de production musicale américaine fondée en 2007 par l'homme d'affaires Vincent Herbert. 

C'est une filiale d'une major mondiale de l'industrie de la musique, Interscope Records.

Le label a signé avec des artistes tels que Lady Gaga, Tamar Braxton, Mindless behavior, Ester Dean, Semi Precious Weapons ou encore Greyson Chance.

Notes et références 

Label de musique contemporaine